Новошипуно́во — село в Краснощёковском районе Алтайского края. Административный центр Новошипуновского сельсовета.

История 
Основано в 1785 году Федором Шипуновым, переселенцем из деревни Бестужева Чарышской волости Томской губернии.

Согласно ревизской сказке, составленной писцом Чарышской земской избы Василием Суворовым, в январе 1795 года, «… деревня Новая Шипунова заведена в 1785 году (когда) … переехали (сюда) из разных селений той же слободы … крестьяне».

В 1928 г. состояло из 765 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Ново-Шипуновского сельсовета Покровского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района